About Schmidt, pel·lícula estatunidenca d'Alexander Payne estrenada el 2002 
 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
 Nombre de Schmidt coeficient definit com el quocient entre la viscositat cinemàtica i la difusivitat màssica 
 Prisma de Schmidt-Pechan, tipus de prisma òptic usat per a rotar 180° una imatge sense invertir-la 
 Telescopi o càmera de Schmidt 
 Biografies:
 Alfred Schmidt (Berlín, 1931 - Frankfurt del Main, 2012), filòsof alemany
 Andreas Schmidt (Düsseldorf, 1960), baríton alemany 
 Birgit Fischer-Schmidt (Brandenburg an der Havel, RDA, 1962), piragüista alemanya 
 Brian Schmidt, astrofísic estatunidenc conegut per les seues investigacions sobre les supernoves
 Carl Ernst Heinrich Schmidt (1822, Jelgava, Imperi Rus - 1894, Tartu), químic rus
 Dominik Schmidt (Berlín, 1987), futbolista alemany 
 Ernst Schmidt (Schweibheim, 1862 - 1926), compositor alemany 
 Franz Schmidt (Presbourg, 1874 - Perchtoldsdorf, 1939), compositor, violoncel·lista i pianista austríac d'origen hongarès
 Hans Schmidt-Isserstedt (Berlín, 1900 - Holm-Holstein, 1973), director d'orquestra alemany 
 Helle Thorning-Schmidt (Rødovre, 1966), política danesa 
 Helmut Schmidt (Hamburg, Imperi Alemany, 1918), Canceller d'Alemanya (1974-1982) 
 Jozef Schmidt (Miechowitz, 1935), atleta polonès 
 Leopold Schmidt (Berlín, 1860 - 1927), compositor alemany 
 Lucien Muller Schmidt, futbolista i entrenador de futbol francès d'ascendència alemanya 
 Luis Eduardo Schmidt (Jaú, São Paulo, 1979), futbolista brasiler 
 Martz Schmidt (Cartagena, 1922 - Elx, 1998), dibuixant de còmic humorístic 
 Ted Schmidt personatge de la sèrie de televisió estatunidenca Queer as Folk, interpretat per Scott Lowell
 Wilhelm Schmidt (Hörde, 1868 –1954), lingüista, antropòleg i etnòleg alemany 
 Włodzimierz Schmidt (Poznań, 1943), jugador d'escacs polonès

 Geografia:
 Gendarme Schmidt Endell o Agulla Schmidt Endell, muntanya a la província d'Osca (Aragó)
 Cap Schmidt, un cap a la costa del mar dels Txuktxis, Rússia, també conegut pel seu nom en rus Mis Xmidta.
 Illa de Schmidt, una ila de l'arxipèlag Novaia Zemlia (Rússia), a l'oceà àrtic.